Jopt ist der Familienname folgender Personen:

 Harald Jopt (1924–2016), deutscher Schauspieler
 Herbert Jopt (1918–1991), deutscher Politiker (SED)
 Lisa Jopt (* 1982), deutsche Schauspielerin
 Ronald Jopt (* 1963), deutscher Artist, Clown und Schauspieler
 Uwe Jopt (* 1944), deutscher Psychologe